PNS steht für:
 Pakistan Naval Station, englisch für Station der pakistanischen Marine
 Pakistan Naval Ship, englisch für Schiff der pakistanischen Marine
 Paraneoplastisches Syndrom, Begleitsymptome einer Krebserkrankung
 Perceptual Noise Substitution, ein Rausch-Komprimierungsverfahren bei der Audiodatenkompression, siehe Advanced Audio Coding
 Peripheres Nervensystem
 Perkutane Nephrostomie, auch Pyelostomie, ein Therapieverfahren
 Pensacola International Airport (IATA-Code), US-amerikanische Flughafen

pns steht für:
 Ponosakan (ISO-639-3-Code), eine der Gorontalo-Mongondow-Sprachen

Abkürzung